Die Northern California Open 1988 waren ein Tennisturnier der Damen in Aptos. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1988 und fand vom 25. bis 31. Juli 1988 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1988
Tennisturnier in Aptos